Фолл () — фамилия. Известные носители:

 Фолл, Бернард (1926—1967) — американо-французский учёный, военный историк.
 Фолл, Джо (1872—?) — английский футболист, вратарь.